Мба — народ Демократической Республики Конго (среднее течение реки Арувими). Численность составляет около 60 тыс. человек (в соответствии с данными на 2010 год). Говорят на языке мба, входящем в состав адамава-убангийской семьи нигеро-конголезской макросемьи. Придерживаются традиционных верований.

Занятия 

Основным традиционным занятием народа мба является ручное подсечно-огневое земледелие. Они занимаются выращиванием элевсина, риса, бобовых, корнеплодов и овощей. Также к традиционным занятиям народа мба относится скотоводство — в основном разводят мелкий рогатый скот. Мба также занимаются рыбной ловлей и охотой. Среди них распространены такие традиционные ремёсла, как плавка и обработка металла, гончарное ремесло, резьба по дереву, плетение циновок, корзин и другие ремёсла. Профессиональные знания и навыки чаще всего передаются от отца к сыну, или реже от мастера к ученику.

Поселения 
Поселения народа мба распределены неравномерно по ареалу их обитания. Люди живут в хижинах — в большинстве случаев хижины сплетены из веток, обмазанных глиной, с высокими коническими крышами и хозяйственными постройками, находящимися вблизи дома. Зачастую одна такая группа круглых хижин занята родственными семьями.

Пища 
В рационе людей народа мба присутствуют лепёшки, каши, похлёбки, овощи, фрукты, рыба, в основном то, чем богата окружающая их природа и что не требует сложной и длительной термической обработки.

Литература 
 Андрианов Б. В. Народы Нигерии / Андрианов Б. В. рец. на кн. Исмагиловой Р. Н. Народы Нигерии // Советская этнография, 1965. № 2 С. — 200—201.
 Андрианов Б. В., Исмагилова Р. Н. Этносы и этнические процессы в Африке / Андрианов Б. В. , Исмагилова Р. Н. // Советская этнография, 1979. № 5 С. — 22-23.
 Андрианов Б. В. Мба // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. С. — 337—339.
 Минц Л. М. Мба // Большая энциклопедия народов / Науч. ред. Л. М. Минц. М.: ОЛМА Медиа Групп. 2007, С. — 340—341.

Ссылки 
 Язык мба на Ethnologue: Languages of the World

Адамава-убангийские народы
Народы Демократической Республики Конго